Delachaux peut désigner :

Personnes
 Gaspard Delachaux, un sculpteur suisse ;
 Yves Patrick Delachaux, un écrivain suisse.
Léon Delachaux (1850-1919), artiste-peintre

Entreprises
 Delachaux, une entreprise française fabriquant des équipements ferroviaires ;
 Delachaux et Niestlé, une maison d'édition naturaliste suisse.